Кутлак — назва села Веселе Судацької міської ради Автономної Республіки Крим до 1948 року
 Кутлак — фортеця на схилі гори Караул-Оба над Чорним морем поблизу села Веселе

Див. також
 Кутлакська бухта